Penny Market németországi központú nemzetközi kiskereskedelmi üzletlánc
 Penny Market a nemzetközi cég magyarországi leányvállalata